Gajevi je lahko:
 Gajevi, Bosanski Šamac (Bosna in Hercegovina)
 Gajevi, Brčko (Bosna in Hercegovina)
 Gajevi, Ilijaš (Bosna in Hercegovina)
 Gajevi, Prnjavor (Bosna in Hercegovina)